На территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики расположено множество горных хребтов. Большинство из них принаджелит системе Карабахского нагорья. Высочайшим хребтом НКР является Муровдаг (3724 м), восточная часть которого проходит вдоль линии соприкосновения с Азербайджаном.

Список горных хребтов 
 Карабахский хребет
 Кочарабердский хребет
 Охтахбюр

Пограничные 
 Муровдаг

См. также 
 Горные хребты Армении
 Карабахское нагорье

Примечания 

http://wikimapia.org/#lat=40.0602055&lon=46.4345741&z=13&l=1&m=t

Горы Нагорно-Карабахской Республики
Нагорно-Карабахская Республика